Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der bangladeschischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der bangladeschische Fußballverband BFF wurde 1972 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 26. Juli 1973 gegen Thailand statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Bangladeschs aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und SAM = Südasienmeisterschaft / AS = Asienspiele und SAS = Südasienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der bangladeschischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der bangladeschischen Mannschaft

1973 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die bangladeschische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 49 andere Nationalmannschaften aus drei Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 43 der derzeit abzüglich Bangladeschs 46 Nationalmannschaften der AFC (keine Spiele gab es bisher gegen Brunei, den Irak und Osttimor)
 3 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 eine der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 2 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt), die beide zuletzt der AFC angehörten

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CONCACAF, CONMEBOL und OFC hat Bangladesch bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis November 2003) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Bangladesch
!